La Temporada 2020 de la Feria del Toro de Olivenza comprende una serie de festejos taurinos celebrados en la plaza de toros de Olivenza durante el primer fin de semana de marzo de 2020. La de Olivenza fue la única feria taurina celebrada oficialmente durante el principio de la temporada taurina de 2020, debido a que las restantes ferias (Magdalena de Castellón, Fallas de Valencia...) fueron suspendidas por causa de la pandemia de COVID-19.

En 2020 se ha conmemorado el 30º aniversario de la creación de la feria taurina. Desde entonces se ha convertido en la feria que da inicio a la temporada taurina española junto con Castellón, acudiendo cada año las más relevantes figuras del toreo. Para este año 2020 el pregón corrió a cargo de Ramón Calderón, reconocido abogado y expresidente del Real Madrid C. F., con un cartel realizado por el pintor Manuel León Moreno titulado El amante de las estrellas.

Carteles de la feria

Eventos de la feria 
 Con motivo del 30.º aniversario de la feria, el pintor sevillano Manuel León realizó una obra titulada El amante de las estrellas para ilustrar el cartel.
 La presentación se realizó una vez más en FITUR, corriendo a cargo del periodista taurino Manolo Molés.
 Ramón Calderón, abogado y antiguo presidente del Real Madrid, fue el encargado pronunciar el pregón de la feria.
 La combinación de la corrida vespertina del domingo fue la misma que la del sábado anterior en Illescas, volviendo a torear juntos Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador , el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Novilleros 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías

Resultados de las ganaderías

Premios de la feria

Véase también 

 Tauromaquia
 Fiestas de toros
 Toro de lidia
 Cartel taurino
 Reglamento taurino

Referencias 

Ferias taurinas
Olivenza
Temporadas taurinas
España en 2020
Fiestas de interés turístico de Extremadura